Янь Паньпань (; род. 5 февраля 1990 года) — китайский пауэрлифтер-паралимпиец. Чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Китая
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года